Ley y Orden (también La Ley y el Orden) puede referirse:

 a Law & Order, franquicia televisiva creada por Dick Wolf;
 a la serie televisiva Law & Order;
 a la serie televisiva Law & Order: Special Victims Unit;
 a la serie televisiva Law & Order: Criminal Intent;
 a la serie televisiva Law & Order: LA.